«Ста́рые Доро́ги» — белорусский футбольный клуб из одноимённого города. С 1986 по 1999 год носил название «Строитель». До этого существовала команда «Вымпел», созданная в 1984 году.

В 1986—1991 годах «Строитель» играл в чемпионата Белорусской ССР (лучший результат — 6-е место в 1991 году).

В высшей лиге чемпионата Белоруссии выступал в сезонах 1992, 1992/1993, 1993/1994. Высшее достижение — 14-е место (1992, 1992/1993).

В 1994 года клуб оказался во Второй лиге, а в 1997 году вылетел в Третью лигу.

С 2003 года клуб стал играть на любительском уровне в чемпионате Минской области, с 2021 года — в расширившейся второй белорусской лиге.

Чемпионат и Кубок Белоруссии

Известные игроки 

 Виталий Варивончик
 Владимир Шунейко

Примечания 

Футбольные клубы Белоруссии